Алкантариља има више значења:

 Алкантариља (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Алкантариља (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику